rura – element konstrukcyjny o pierścieniowym przekroju
 rura – rodzaj ciastka
 rura – rodzaj korytarza jaskiniowego
 Rura – miasto w Indiach